The Women – commedia teatrale di Clare Boothe Luce del 1936
 Donne (The Women) – film del 1939 diretto da George Cukor
 The Women – film del 2008 diretto da Diane English
 Le donne (The Women) – romanzo di T. Coraghessan Boyle del 2009

Pagine correlate 
 The Woman
 Women